Schlepper steht für:

 einen Helfer im Kontext von illegaler Migration, siehe Schlepperei und Menschenschmuggel
 ein kleineres (meist unter 100 m Länge), zugkräftiges Schiff zum Schleppen anderer Schiffe, siehe Schlepper (Schiffstyp)
 Traktor, eine in der Landwirtschaft benutzte Zugmaschine
 ein Zugfahrzeug im Straßenverkehr, siehe Straßenschlepper
 Sattelschlepper, eine Zugmaschine zum Ziehen von Sattelanhängern, siehe Zugmaschine#Schlepper
 Flugzeugschlepper, ein Flughafengerät
 Schlepplift, eine Bauart von Skiliften
 einen Bergmann, der in der Streckenförderung arbeitet, siehe Fördermann#Schlepper
 Schwertschlepper, ein langborstiger Haarpinsel
 einen Beteiligten an einer studentischen Mensur, siehe Schleppfuchs
 Raumschlepper

Siehe auch:
 Schlepperkrieg
 Schläpfer
 Schleppen